Абдулла́ Аби́льевич Ляти́ф-заде́ (; ,  — , ) — крымскотатарский поэт, литературовед, переводчик, критик и педагог.

Биография 
Родился в семье учителя в Симферополе. Учился в медресе в Крыму и в стамбульской школе. После возвращения в Крым работал учителем в Евпатории и Симферополе. Один из его учеников — писатель Вели Абилев.

1917 года был избран делегатом в Курултай крымскотатарского народа. Сотрудничал в газете "Миллет", краткое время выполнял обязанности её главного редактора. Принимал участие в переводе крымскотатарского языка на латиницу, разработке норм литературного языка.

Окончил аспирантуру в Государственной академии искусствознания в Москве и Ленинграде (1930—1934). Преподавал западноевропейскую литературу в Крымском педагогическом институте.

В 1937 году был обвинён в контрреволюционной деятельности, осужден и казнён в Симферополе 17 апреля 1938 года.

Творчество 
Автор социальной и гражданской лирики. Лирика Лятиф-заде подверглась воздействию поэзии Маяковского. Переводил на крымскотатарский произведения А. Пушкина и Л. Толстого. Был знаком с Павлом Тычиной и Агафангелом Крымским.

Произведения 
 Поэтический сборник «Янъы саз» («Новый саз», 1928)

Примечания

Ссылки 
 Лятиф-заде Абдулла
 120 лет со дня рождения Абдуллы Лятиф-заде
 А. А. Лятиф-заде. Жизнь и смерть

Крымскотатарские поэты
Переводчики СССР
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в Крымской АССР
Педагоги Российской империи
Педагоги СССР
Сотрудники газеты «Миллет»
Казнённые в 1938 году
Репрессированные в Крымской АССР